

Fumetti
 Gorr il macellatore di dei – personaggio della Marvel Comics, avversario di Thor
 Gorr il gorilla d'oro – personaggio della Marvel Comics, avversario dei Fantastici Quattro

Mitologia
 Gorr – personaggio della mitologia norrena

Persone
 Libbi Gorr – conduttrice televisiva e radiofonica australiana
 Rita Gorr – mezzosoprano e contralto belga